Antenne de l'IUT du Mans sur le site de Laval crée en 1988, l'IUT de Laval est un institut de plein exercice depuis 1997. Il est installé sur le site actuel (technopôle lavalloise) depuis 1993. C'est une composante de l'université du Mans.

Historique 
En 1988, le département Techniques de Commercialisation, antenne mayennaise de l'IUT du Mans voit le jour. En 1993, le département Biologie Appliquée (aujourd'hui Génie Biologique) ouvre ses portes. L'IUT de Laval devient alors un institut de plein exercice depuis 1997 avec l'arrivée du troisième département : Services et Réseaux de Communication (aujourd'hui Métiers du Multimédia et de l'Internet). Le département Informatique est créé en 2005.

Localisation 
L'IUT de Laval se situe dans le parc de la Technopôle lavalloise en Mayenne (53).

Formations

Bachelors Universitaires de Technologie (BUT) 
L'IUT de Laval propose des bachelors universitaires de technologie dans 4 spécialités :
 Génie Biologique (GB), parcours Biologie Médicale et Biotechnologie
 Informatique (INFO)
 Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI)
 Techniques de Commercialisation (TC)

Licences professionnelles 
L'IUT de Laval propose également la  licence professionnelle  suivante :

Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement, parcours Qualité et Hygiène des Produits AgroAlimentaires (QualHyPAA)

Liens externes 
  Site officiel
  Site de l'université du Maine

Institut universitaire de technologie
Campus de Laval
Université du Mans